Molekulska formula -{C3F6O}- se može odnositi na:

 Heksafluoroaceton
 Heksafluoropropilen oksid